Zabulon, personnage biblique
 Tribu de Zabulon
 Alain Zabulon (né le  dans le  de Paris) est un haut fonctionnaire français spécialisé dans les questions de banlieue et d'égalité des chances.